Die Bayer-Bezeichnungen von U bis V.



 Ursa Major (Großer Bär) 

 Ursa Minor (Kleiner Bär) 

 Vela (Segel des Schiffs) 

 Virgo (Jungfrau) 

 Volans (Fliegender Fisch) 

 Vulpecula (Fuchs) 

 Legende

Siehe auch 
 Liste der Flamsteed-Bezeichnungen von U bis V

BayerBezeichnung U